Токтар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Токтар — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Токтар — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Токтар — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.